Capay es el nombre de dos localidades en California, Estados Unidos:

  Capay (condado de Yolo, California).
  Capay (condado de Glenn, California).